Katy – variante del nome proprio di persona femminile Kate

Geografia 
Polonia
 Kąty – frazione polacca del comune di Brześć Kujawski nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Kąty – frazione polacca del comune di Lubień Kujawski nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Kąty – frazione polacca del comune di Kodeń nel voivodato di Lublino
 Kąty – frazione polacca del comune di Frampol nel voivodato di Lublino
 Kąty – frazione polacca del comune di Mały Płock nel voivodato della Podlachia
 Kąty – frazione polacca del comune di Jedwabne nel voivodato della Podlachia
 Kąty – frazione polacca del comune di Jasionówka nel voivodato della Podlachia
 Kąty – frazione polacca del comune di Dziadkowice nel voivodato della Podlachia
 Kąty – frazione polacca del comune di Łanięta nel voivodato di Łódź
 Kąty – frazione polacca del comune di Widawa nel voivodato di Łódź
 Kąty – frazione polacca del comune di Sulmierzyce nel voivodato di Łódź
 Kąty – frazione polacca del comune di Żytno nel voivodato di Łódź
 Kąty – frazione polacca del comune di Czarnożyły nel voivodato di Łódź
 Kąty – frazione polacca del comune di Czastary nel voivodato di Łódź
 Kąty – frazione polacca del comune di Iwkowa nel voivodato della Piccola Polonia
 Kąty – frazione polacca del comune di Wilków nel voivodato di Lublino
 Kąty – frazione polacca del comune di Szczucin nel voivodato della Piccola Polonia
 Kąty – frazione polacca del comune di Biecz nel voivodato della Piccola Polonia
 Kąty – frazione polacca del comune di Kłoczew nel voivodato di Lublino
 Kąty – frazione polacca del comune di Krościenko nad Dunajcem nel voivodato della Piccola Polonia
 Kąty – frazione polacca del comune di Radziemice nel voivodato della Piccola Polonia
 Kąty – frazione polacca del comune di Nowy Żmigród nel voivodato della Precarpazia
 Kąty – frazione polacca del comune di Osiek nel voivodato della Santacroce
 Kąty – frazione polacca del comune di Włoszczowa nel voivodato della Santacroce
 Kąty – frazione polacca del comune di Opinogóra Górna nel voivodato della Masovia
 Kąty – frazione polacca del comune di Siennica nel voivodato della Masovia
 Kąty – frazione polacca del comune di Kołbiel nel voivodato della Masovia
 Kąty – frazione polacca del comune di Sobienie-Jiezory nel voivodato della Masovia
 Kąty – frazione polacca del comune di Góra Kalwaria nel voivodato della Masovia
 Kąty – frazione polacca del comune di Sochaczew nel voivodato della Masovia
 Kąty – frazione polacca del comune di Rorytnica nel voivodato della Masovia
 Kąty – frazione polacca del comune di Jarocin nel voivodato della Grande Polonia
 Kąty – frazione polacca del comune di Osieczna nel voivodato della Grande Polonia
 Kąty – frazione polacca del comune di Rawicz nel voivodato della Grande Polonia
 Kąty – frazione polacca del comune di Słupca nel voivodato della Grande Polonia
 Kąty – frazione polacca del comune di Pasłęk nel voivodato della Varmia-Masuria
 Kąty – frazione polacca del comune di Srokowo nel voivodato della Varmia-Masuria
 Kąty – frazione polacca del comune di Goleniów nel voivodato della Pomerania Occidentale
 Kąty Wrocławskie – città nel voivodato della Bassa Slesia
Stati Uniti d'America
 Katy – città degli Stati Uniti nel Texas
 Katy – città degli Stati Uniti nella Virginia Occidentale
Ungheria
 Katy – città dell'Ungheria

Pagine correlate 
Katie